Сады́ков (Сады́кова) — фамилия.

Известные носители 
 Садыковы — российские дворянские роды.

Сады́ков 
 Садыков, Абай Маслахатович (род. 1969) — казахстанский предприниматель и политик, в 2005—2006 годах — аким города Актобе.
 Садыков, Абид Садыкович (1913—1987) — советский химик.
 Садыков, Айрат Загфарович (род. 1978) — российский самбист.
 Садыков, Айтжан Айтмуханович (род. 1951) — советский и казахстанский государственный деятель.
 
 Садыков, Атилла Бакиевич (1936—2006) — советский поэт.
 Садыков, Баирбек Садыкович (1920—1980) — полный кавалер Ордена Славы.
 Садыков, Бако Кадырович (род. 1941) — советский сценарист, режиссёр.
 Садыков, Бахтияр (род. 1948) — советский и казахстанский государственный деятель.
 Садыков, Ботабай (1916—1992) — Герой Советского Союза.
 Са́дыков, Буда Сергеевич (1916—1992) — советский художник.
 Садыков, Владимир Иванович (род. 1953) — советский и российский футболист, судья, тренер.
 Садыков, Владислав Александрович (род. 1951) — советский и российский химик.
 Садыков, Гусейн-Ага Гусейн оглы (род. 1940) — министр иностранных дел Азербайджана (1991—1992).
 Садыков, Данил Айдарович (1999—2012) — российский школьник, кавалер ордена Мужества.
 Садыков, Довлетгельды (род. 1965) — туркменский государственный деятель.
 Садыков, Жалил (1932—2010) — киргизский советский поэт и переводчик, драматург, редактор.
 Садыков, Захид (1909—1960) — советский актёр.
 Садыков, Ибайдулла (1902—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Садыков, Игорь Сергеевич (род. 1967) — советский и немецкий тяжелоатлет.
 Садыков, Ильдус Харисович (1932—2001) — советский партийный и государственный деятель.
 Садыков, Куаныш Саветович (род. 1980) — казахстанский футболист.
 Садыков, Мурад (1936—2013) — советский и туркменский советский музыкант, певец.
 Садыков, Ревдар Фаизович (1937—1989) — советский артист балета.
 Садыков, Рустам (род. 1977) — туркменский футболист.
 Садыков, Сагдат Кабирович (род. 1973) — казахский дзюдоист.
 Садыков, Саодат Садыкович (1910—1995) — доктор биологических наук, академик АН УзССР, специалист по генетике и селекции хлопчатника.
 Садыков, Самат (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Садыков, Самед Курбан оглы (1903—1989) — советский овощевод, Герой Социалистического Труда.
 Садыков, Союн Касумович (род. 1960) — российский государственный, общественный, политический деятель и бизнесмен.
 Садыков, Талиб Садыкович (1907—1957) — советский композитор.
 Садыков, Тургунбай Садыкович (род. 1935) — советский и киргизский скульптор.
 Садыков, Фагим Бенияминович (1928—1998) — советский философ.
 Садыков, Фарит Шамсутдинович (1927—1987) — тракторист, свекловод, Герой Социалистического Труда.
 Садыков, Хаким Садыкович (1916—2009) — полный кавалер ордена Славы.
 Садыков, Билолджон Рахмонович (2005—1960) — первый Ново-Персидский испытуемый, машины времени 1-ой категории.

Садыкова 
 Садыкова, Алёна Сергеевна — академик РАН.
 Садыкова, Айман Садыковна — казахский педагог, отличник образования республики Казахстан.
 Садыкова, Асем Аскаровна (род. 1993) — казахская тяжелоатлетка.
 Садыкова, Зайнаб Садыковна (1921—1977) — герой социалистического труда.
 Садыкова, Мукарама Хафизовна (род. 1931) — писатель и драматург.
 Садыкова, Саламат (род. 1956) — киргизская певица.
 Садыкова, Сара Гарифовна (1906—1986) — татарский композитор, актриса и певица.
 Садыкова, Сыйнат Умаровна — Герой Социалистического Труда.
 Никитин (Садыкова), Татьяна Хашимовна (род. 1945) — советская и российская певица.
 Садыкова, Юлия Николаевна (1877—1932) — русская и советская педиатр.

См. также